Тії́-ла-Кампа́нь () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 200 км на захід від Парижа, 10 км на південний схід від Кана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2019 року Тії-ла-Кампань, Юбер-Фолі i Роканкур було об'єднано в новий муніципалітет Кастін-ан-Плен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт
 Тії-ла-Кампань на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Тії-ла-Кампань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кальвадос

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кальвадос